Пло́тникова — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Плотникова, Александра Петровна (род. 1941) — ткачиха, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Плотникова, Анастасия Михайловна (1928—1987) — советская лыжница.
 Плотникова, Анна Аркадьевна (род. 1959) — советский и российский филолог.
 Плотникова, Екатерина Васильевна (1936—2002) — коми-пермяцкая певица, исполнитель народных песен.
 
 Плотникова, Ирина Николаевна (род. 1954) — российская пианистка и музыкальный педагог.
 Плотникова, Клавдия Захаровна (ок. 1893—1989) — последний носитель камасинского языка.
 Плотникова, Марианна Альбертовна (род. 1984) — русский поэт, дизайнер.
 Плотникова, Марина Владимировна (1974—1991) — девушка, ценой собственной жизни спасшая троих детей; Герой России.
 Плотникова, Мария Ермолаевна (1925—1994) — доктор исторических наук, профессор ТГУ.
 Плотникова, Оксана Николаевна (род. 1971) — министр в правительстве Украины.
 
 Плотникова, Татьяна Алексеевна (род. 1975) — российская телеведущая.
 Плотникова, Татьяна Леонидовна (1958—2009) — советская и российская актриса.

Топоним

Населённые пункты 
 Плотникова — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Плотникова — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Плотникова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Плотникова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

Реки 
 Плотникова (приток Аргудата) — в бассейне Оби.
 Плотникова (приток Большой) — в бассейне Охотского моря.
 Плотникова (приток Бикина) — в бассейне Амура.